Les taules següents (desplegueu la pàgina) mostren els isòtops coneguts dels elements químics. Estan distribuïts en ordre creixent de nombre atòmic (nombre de protons) d'esquerra a dreta i en nombre creixent de neutrons de dalt a baix.

Per tal de facilitar la consulta, es mostren dues presentacions de dades diferents, per una banda "taules segmentades" i per una altra, una única "taula unificada". La taula unificada permet una visualització fàcil de la tendència de quantitat de protó/neutró però cal un desplegament horitzontal i vertical de la pàgina. Per altra banda la visió segmentada permet una visió més senzilla d'un element particular sense necessitat de desplegar la pàgina. S'han proporcionat enllaços per a poder saltar d'una secció a l'altra sense dificultat.

Observeu la llegenda de color de l'exemple que es mostra a la dreta. Llegendes similars es troben al llarg de la taula per a facilitar la consulta. Les cel·les de color indiquen el període de semidesintegració de cada isòtop. Situant el cursor a sobre d'una cel·la apareixerà un menú contextual que indicarà el període de semidesintegració d'aquell isòtop.

Les cel·les que presenten marges (línies) acolorides (Observeu les tres cel·les inferiors de la llegenda de la dreta) indiquen el període de semidesintegració de l'estat més estable de l'isòmer nuclear. El color del marge i el període de semidesintegració associat de l'isòmer segueix la mateixa convenció usada pels períodes de semidesintegració dels isòtops (blanc, rosa, groc...). En la majoria de casos, un marge de cel·la és diferent del color de la pròpia cel·la. Això no obstant, en alguns casos—com la cel·la 198mostrada aquí—quan una cel·la i el seu marge són del mateix color s'ha representat el marge amb una línia puntejada. Si una cel·la té un marge acolorit, la informació del període de semidesintegració de l'isòmer sortirà en un menú contextual al situar el cursor a sobre.

Per tenir més informació sobre núclids i les diferències entre isòtop, isòton i isòbar vegeu Taula de núclids.

Taula periòdica

Taula segmentada

Isòtops dels elements 0-14 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 15-29 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 30-44 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 45-59 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 60-74 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 75-89 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 90-104 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 105-118 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Taula completa 
← AnteriorVés a la taula periòdica

Referències

Enllaços externs 

 Taula de núclids compacta (representació no estàndard amb elements en diagonal) 70x70. 
 atom.kaeri.re.kr Exemple de taula de núclids
 taula de núclids interactiva(Brookhaven National Laboratory)